Kőkapu, Pálháza településrésze
 Kőkapu, a váci diadalív helyi neve
 Kőkapu, váci közéleti havilap
Barlangok
 Kőkapu, Budapest II. kerületében lévő barlang
 Kőkapu, Fertőrákoson lévő barlang
 Kőkapu, a Sziklakapu nevű barlang másik neve